Sjunde himlen kan avse:

 Sjunde himlen – ett begrepp inom religion och filosofi
 Sjunde himlen (film) – en svensk film från 1956
 Sjunde himlen (TV-serie) – en amerikansk tv-serie som har producerats sedan 1996 originaltitel: 7th Heaven

Se även 
 I sjunde himlen (1927) – en amerikansk film från 1927
 I sjunde himlen (1989) – en amerikansk film från 1989

Externa länkar 
 IMDb, I sjunde himlen (Chances Are) – en amerikansk film från 1989
 Före detta 7e Himlen, från år 2010 Solid love, datingsajt på kristen grund
 Sjunde himlen dating, ytterligare en dejtingsajt